

Persone  
Álvaro Vázquez – calciatore spagnolo
Ángel Vázquez – allenatore di calcio argentino
Arturo Vázquez Ayala – calciatore messicano
Beto Vázquez – leader della band musicale Beto Vázquez Infinity
Efrén Vázquez – pilota motociclistico spagnolo
Fran Vázquez – cestista spagnolo
Francisco Vázquez de Coronado – conquistatore spagnolo
Franco Vázquez – calciatore argentino naturalizzato Italiano
José Luis González Vázquez – calciatore spagnolo
Lorenzo Vázquez – architetto spagnolo
Lucas Vázquez de Ayllón – esploratore spagnolo
Manuel Vázquez Montalbán – scrittore spagnolo
Martín Vázquez – calciatore spagnolo
Martín Emilio Vázquez – arbitro di calcio uruguaiano
Micaela Vázquez – attrice argentina
Nicolás Vázquez – attore e cantante argentino
Óscar López Vázquez – calciatore colombiano
Paco Vázquez – cestista spagnolo
Pascual Orozco Vázquez – capo rivoluzionario messicano
Paula Vázquez – attrice e conduttrice spagnola
Secundino Suárez Vázquez (noto come Cundi) – calciatore spagnolo
Sergio Vázquez – calciatore argentino
Tabaré Vázquez – politico uruguaiano
Víctor Vázquez – calciatore spagnolo
Wilfredo Vázquez Jr. – pugile portoricano
Yolanda Vazquez – attrice britannica

Altro 
21500 Vazquez – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Vasquez

fr:Vasquez